MGCP (ang. Media Gateway Control Protocol) czyli protokół kontroli bramy mediów wykorzystywany jest do transmisji głosu/obrazu w sieciach pakietowych (IP). Zazwyczaj spotykany w VoIP. Jest jednym z protokołów sygnalizacyjnych.

VoIP